Neye bezeichnet:

 Neye, eine Siedlung in der Gemeinde Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Neye (Wupper), einen Nebenfluss der Wupper

Neye ist der Familienname folgender Personen: 

 Louis Neye (1863–1955), deutscher Agronom
 Walther Neye (1901–1989), deutscher Jurist und Rektor der Humboldt-Universität zu Berlin